III liga polska w piłce nożnej (2021/2022)/Grupa II – 6. edycja rozgrywek czwartego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce po reformie przeprowadzonej w 2016 roku, która zredukowała liczbę grup z 8 do 4.
Brało w niej udział 18 drużyn z województw: kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie. Sezon ligowy rozpoczął się 7 sierpnia 2021 roku, a ostatnie mecze rozegrane zostały 18 czerwca 2022 roku.

Zasady rozgrywek 

W III lidze sezonu 2020/2021 wszystkie uczestniczące w rozgrywkach drużyny podzielone zostały na zasadzie terytorialnej na 4 grupy:
 grupa I (województwa: łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie),
 grupa II (województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie),
 grupa III (województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie),
 grupa IV (województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie).

Mistrz grupy uzyskał automatyczny awans na poziom centralny – do II ligi. 3 ostatnie drużyny spadły na poziom wojewódzki – do odpowiedniej terytorialnie grupy IV ligi.  

Drużyny, które wycofały się z rozgrywek po rozegraniu mniej niż 50% spotkań, zostały relegowane o dwa szczeble ligowe niżej (do klasy okręgowej) i przesunięte na koniec tabeli, a osiągnięte przez nie rezultaty zostały anulowane. Drużyny, które wycofały się z rozgrywek po rozegraniu 50% lub więcej spotkań, również zostały relegowane o dwa szczeble ligowe niżej i przesunięte na koniec tabeli, ale za nierozegrane mecze przyznawane zostały walkowery 3:0 dla zespołów przeciwnych. Wykluczenie z rozgrywek groziło także za nieprzystąpienie z własnej winy do trzech meczów.

Drużyny 

|

|

Objaśnienia:
Spadkowicz z II ligi Bytovia Bytów z powodów finansowych zrezygnowała z gry w III lidze, w związku z czym dodatkowo utrzymał się Bałtyk Koszalin.

Tabela 
 

||rowspan=14|

Miejsca po danych kolejkach 

UWAGA:
 Grubsza linia pionowa oznacza koniec rundy jesiennej (kwalifikacyjnej), po której drużyny będą podzielone na dwie grupy: mistrzowską (miejsca 1-8) oraz spadkową (miejsca 9-22).

Lider kolejka po kolejce 

GNI - Stolem Gniewino, 
OGR - Olimpia Grudziądz, 
KKO - Kotwica Kołobrzeg

Wyniki

Mecz po meczu – zwycięstwa, remisy, porażki 
Uwaga: 
 zastosowano kolejność chronologiczną (np. jeśli dana drużyna rozegrała mecz 2. kolejki jako swój piąty w kolejności, jego rezultat podano w kolumnie oznaczonej numerem „2”).
 kolor zielony zaznaczono wygrany mecz, kolor żółty oznacza remis, natomiast kolor różowy mecz przegrany.

Objaśnienia:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Portal Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
 Serwis Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
 Strona Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
 Oficjalna strona Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej

III liga polska w piłce nożnej (2021/2022)